Zelo se poate referi la:

 Zelo Buon Persico, comună din provincia Lodi, Italia
 Zelo Surrigone, comună din provincia Milano, Italia